
Termin -{C7H6O2}- ima više značenja.

 Tropolon
 Benzojeva kiselina
 1,3-Benzodioksol